Infantino ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Infantino (* 1991), italienischer Leichtathlet
 Carmine Infantino (1925–2013), US-amerikanischer Comicautor und -redakteur
 Gianni Infantino (* 1970), schweizerisch-italienischer Fußballfunktionär
 Rafael Infantino (* 1984), kolumbianischer Bahn- und Straßenradrennfahrer